William Hilton est le nom de plusieurs personnes :
 William Hilton (1617-1675), explorateur anglais ;
 William Hilton (1786-1839), peintre anglais ;
  (1926–1999), personnalité politique britannique.